Die Football League Second Division 1947/48 war die 45. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 23. August 1947 und endete am 1. Mai 1948.

Zweitligameister wurde Birmingham City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Newcastle United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1948/49 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Blackburn Rovers und Grimsby Town die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten die Doncaster Rovers und der FC Millwall, wobei Doncaster fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Millwall in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1948/49 Third-Division-North-Meister Lincoln City F.C. und aus der Third Division South der Gewinner Queens Park Rangers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1947–48 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1947/48
1947